Leela může znamenat:

Turanga Leela, postava z kresleného seriálu Futurama
Leela (2002 film), Bollywoodský film
Leela (skupina), brazilská rocková skupina.